San Domenico (ital.) steht für:

Siehe auch:
 Sankt Dominikus – auch zu anderen Sprachvarianten
 Domenico – zum Namen